Горыни — название нескольких населённых пунктов в России:
 Горыни — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Горыни — деревня в Кунгурском районе Пермского края.